Morten Eilifsen (ur. 6 stycznia 1984 r.) – norweski biegacz narciarski, reprezentant klubu Henning Skilag.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2006 roku w Oslo, gdzie zajął 52. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. Był to jego jedyny start w sezonie 2005/2006 i, jako że nie zdobył punktów, nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwsze punkty PŚ zdobył na początku sezonu 2007/2008 – 24 listopada 2007 roku w Beitostølen zajął 9. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Jest to jego najlepszy indywidualny wynik w Pucharu Świata. W zawodach drużynowych na podium stawał trzy razy: 25 listopada 2007 roku w Beitostølen i 20 listopada 2011 roku w Sjusjøen był drugi, a 24 lutego 2008 roku w Falun wraz z kolegami zwyciężył.

W 2004 roku wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Stryn, gdzie zajął 33. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005/2006: - 
 2007/2008: 72.
 2008/2009: 179.
 2009/2010: 106.
 2010/2011: 123.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach 
Eilifsen jak dotąd nie stawał na podium indywidualnych zawodów Puchary Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984